Садовенко Юрий Эдуардович (род. 11 сентября 1969, Житомир, УССР, СССР) — российский военный деятель, заместитель Министра обороны Российской Федерации — руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации с 7 января 2013 года, генерал-полковник (2014).

С  2022 года за поддержку российской военной агрессии против Украины находится под санкциями всех стран Европейского союза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
Юрий Эдуардович Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире Украинской ССР.

В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь на младших командных должностях.

С 1994 по 2002 год служил в подразделениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). С 2002 по 2007 год — помощник Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2007 года — руководитель аппарата МЧС России. Участник многих спасательных и гуманитарных операций МЧС РФ.

В 2008 году Юрий Садовенко окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Позже перешёл на государственную службу. С мая по ноябрь 2012 года — руководитель администрации губернатора Московской области.

7 января 2013 года генерал-лейтенант Юрий Садовенко назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации — руководителем Аппарата Министра обороны Российской Федерации (руководитель аппарата МО РФ впервые получил статус заместителя министра, а количество заместителей было увеличено с девяти до десяти).

В его подчинении находятся: Управление делами Минобороны, Правовой департамент, Протокольно-координационный департамент, Организационное управление и Контрольное управление Министерства обороны России.

21 февраля 2014 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».

Является ближайшим соратником Сергея Шойгу и работает под его непосредственным руководством с 2002 года.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
 Орден Александра Невского,
Орден Почёта,
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
 Медаль Суворова,
 Благодарность Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации,
 Медали РФ.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России
 Вальс под дождем: в рязанском воздушно-десантном училище прошел колоритный выпускной

Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Российской академии государственной службы
Персоналии:МЧС России
Заместители министра обороны России
Участники гуманитарных операций
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине